Połoszki (, Pałoszki; , Połoszki) – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Werejki
 Połoszki (, Połoszky) – wieś na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie szosteckim (od 19 lipca 2020), w hromadzie miejskiej Głuchów

Linki zewnętrzne 

Strony ujednoznaczniające